Списки:Кабо-Верде
Кабо-Верде